Ломонос жгучий, или клематис жгучий, или клематис душистый () — вид цветковых растений рода  семейства .

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает побережья Средиземного и Чёрного морей.

Произрастает в разреженных лесах и в зарослях кустарников.

Ботаническое описание 
Деревянистая лазящая лиана длиной до 5 м.

Листья обычно непарно-дваждыперистые, боковые листочки часто трёхлистные или 2—3-лопастные; листочки от широкояйцевидных до узколанцетных, длиной 1,5—4 см, заострённые или иногда тупые, при основании обычно закруглённые или клиновидные, часто лопастные, ярко-зелёные, голые.

Цветки белые, ароматные, диаметром 2—3 см, собранные в большие многоцветковые метёлки. Чашелистики длиной 4—10 мм, тупые, по краю опушенные.

Семянки голые или опушённые, с перисто опушенным носиком длиной 6—7 см.

Цветение в июне — августе. Плодоношение в августе — сентябре.

Значение и применение 
Во Франции заготавливали сено и скармливали небольшими порциями крупно рогатому скоту. Употребляли в пищу как спаржу. 

Обладает инсектицидными свойствами.

Таксономия 
Вид Ломонос жгучий входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 
 

жгучий
Флора Евразии
Флора Северной Африки
Лианы